Strindberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Strindberg (* 1937), schwedische Schauspielerin
 August Strindberg (1849–1912), schwedischer Schriftsteller
 Frida Strindberg-Uhl (1872–1943), österreichische Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Drehbuchautorin
 Friedrich Strindberg (1897–1978), schwedisch-deutscher Schriftsteller
 Göran Strindberg (1917–1991), schwedischer Kameramann
 Nils Strindberg (1872–1897), schwedischer Wissenschaftler und Fotograf

Siehe auch:
 Rumpsteak Strindberg

sv:Strindberg (släkt)